Суперкубок Кандиду де Оливейра 2007 () — 29-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 2006/07 «Порту» и обладатель Кубка Португалии 2006/07 лиссабонский «Спортинг». Встреча состоялась 11 августа 2007 года в Лейрии, на стадионе Магальяйнш Песоа.

Для «Порту» этот Суперкубок являлся 23-м по счёту (15 из них команда выигрывала), для «Спортинга» — 7-м (в 5 из них клуб побеждал).

Обладателем Суперкубка Португалии 2007 года стал «Спортинг», переигравший «Порту» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил российский полузащитник «Спортинга» Марат Измайлов на 75-й минуте.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 2007 на сайте worldfootball.net

2007
Матчи ФК «Порту»
Матчи ФК «Спортинг» Лиссабон
Португалия
Спорт в Португалии в 2007 году
События 11 августа
Август 2007 года
Спортивные соревнования в Лейрии